Holliger ist der Familienname von:

Erich Holliger (1936–2010), Schweizer Theaterregisseur
Heinz Holliger (* 1939), Schweizer Oboist, Komponist und Dirigent
Lukas Holliger (* 1971), Schweizer Autor, Schriftsteller, Dramaturg und Redaktor
Otto Holliger (1919–1995), Schweizer Maler und Zeichner
Peter Holliger (* 1945), Schweizer Schauspieler und Theaterregisseur
Ursula Holliger (1937–2014), Schweizer Harfenistin

Siehe auch:
Hollinger